Le Chien des Baskerville () est un roman policier d'Arthur Conan Doyle (1901-1902). Il a connu de nombreuses adaptations, notamment :

Cinéma 
 Le Chien des Baskerville, film allemand de Rudolf Meinert sorti en 1914 ;
 Le Chien des Baskerville, film britannique de Maurice Elvey sorti en 1921 ;
 Le Chien des Baskerville, film muet allemand réalisé par Richard Oswald, sorti en 1929 ;
 Le Chien des Baskerville, film britannique de Gareth Gundrey sorti en 1932 ;
 Le Chien des Baskerville, film américain de Sidney Lanfield sorti en 1939 ;
 Le Chien des Baskerville, film britannique de Terence Fisher sorti en 1959.

Jeu vidéo 
 Le Chien des Baskerville, jeu vidéo de Frogwares sorti en 2010.

Télévision 

 Le Chien des Baskerville, téléfilm britannique de Barry Crane diffusé en 1972 ;
 Le Chien des Baskerville, téléfilm soviétique réalisé par Igor Maslennikov en 1981 ;
 The Hound of the Baskervilles, téléfilm britannique de Douglas Hickox diffusé en 1983 ;
 Le Chien des Baskerville, téléfilm britannique de Brian Mills diffusé en 1988 ;
 Le Chien des Baskerville,  téléfilm canadien de Rodney Gibbons, diffusé en 2000 ;
 Le Chien des Baskerville, téléfilm américain de David Attwood diffusé en 2002.

Voir aussi 
Les Chiens de Baskerville